Hasle Sogn henviser til flere artikler:
 Hasle Sogn (Aarhus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Vestre Provsti
 Hasle Sogn (Bornholm) – et sogn i Bornholms Regionskommune og i Bornholms Provsti